1 gmina we Francji:
 Le Garn

Dolnoniemiecka nazwa gminy w Niemczech:
 Garding